Тод има више значења:
 Округ Тод (Јужна Дакота)
 Округ Тод (Кентаки)
 Округ Тод (Минесота)